Сокращение НЗЛ может означать:

 Неспецифические заболевания лёгких (см. Список медицинских сокращений)
 Новая Зеландия
 Новое в зарубежной лингвистике
 Невский завод (им. Ленина)